Заброды — название населённых пунктов.

Россия 
 Заброды — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Заброды — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Заброды — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина 
 Заброды — село в Луцком районе Волынской области.
 Заброды — село в Ковельском районе Волынской области.
 Заброды — село в Богодуховском районе Харьковской области.

См. также 
 Заброд 
 Забродь 
 Забродье